1995 Голяма награда на Канада е 27-ото за Голямата награда на Канада и шести кръг от сезон 1995 във Формула 1, провежда се на 11 юни 1995 година на пистата Жил Вилньов, Монреал в Канада.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Канада
1995 година в Канада